Мел () — английское унисекс-имя, как правило, является уменьшительной формой имён, начинающихся с «Мел-»: Мелвин (Melvyn и Melvin), Мелани (Melanie),  (Melhem),  (Melina),  (Melinda), Мелоди (Melody), Мелисса (Melissa),  (Melita), Мельхиор (Melchior),  (Melville).

Известные носители 
Только люди, официально носящие имя «Мел»; либо широко известные под укороченным «Мел», а не под своим полным именем.
 Бланк, Мел (1908—1989) — американский актёр озвучивания и комик.
 Брукс, Мел (род. 1926) — американский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
 Гибсон, Мел (род. 1956) — австралийско-американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Гуссоу, Мел (1933—2005) — американский театральный критик.
 Карнахан, Мел (1934—2000) — американский политик, губернатор штата Миссури в 1993—2000 годах.
 Мартинес, Мел (род. 1946) — американский политик, сенатор от штата Флорида.
 Уайт, Мел (род. 1940) — американский священнослужитель и писатель.

Вымышленные персонажи
 Мел — главная героиня компьютерной игры Portal Stories: Mel.
 Мел — главная героиня телесериала «Мелисса и Джоуи».
  — персонаж мыльной оперы «Холлиокс».
  — спутница Шестого и Седьмого Доктора («Доктор Кто»).
 Мел Вера — главная героиня телесериала «Зачарованные».
  — персонаж мыльной оперы «Жители Ист-Энда».
 Сайдшоу Мел — персонаж мультсериала «Симпсоны».

См. также

Примечания 

Английские имена